Higuerote peut désigner :

Toponymes

Higuerote : chef-lieu de la municipalité de Brión dans l'État de Miranda :
 Higuerote : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Brión dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme